Osoby o tym nazwisku:
 Jan Bém – czechosłowacki lekkoatleta i trener
 Pavel Bém – czeski polityk